Volker Bräutigam ist der Name folgender Personen:

* Volker Bräutigam (Komponist) (1939–2022), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Volker Bräutigam (Publizist) (* 1941), deutscher Publizist
 Volker Bräutigam (* 1971); Professor für Technische Betriebsführung und Unternehmensberater